Ängholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ängholm (Kumlinge, Åland), 
 Ängholm (Föglö, Åland), 
 Ängholm, del av Lindö (Kökar, Åland), 
 Ängholm och Risholm, Houtskär, Åboland, 
 Ängholm, Houtskär, Åboland, 
 Ängholm, Korpo, Åboland, 
 Ängholm, Nagu, Åboland, 
 Ängholm, Raseborg, Nyland,

Se även
Ängholmen
Ängsholmen
Ängesholmen

Robotskapade Finlandförgreningar